Мария фон Насау () може да се отная за:

 Мария фон Насау-Диленбург (1418–1472), дъщеря на граф Енгелберт I фон Насау-Диленбург и Йохана фон Поланен
 Мария фон Насау-Висбаден (1438 – 1480), дъщеря на Йохан II фон Насау-Висбаден-Идщайн и Мария фон Насау-Диленбург (1418–1472)
 Мария фон Насау-Диленбург (1491–1547), дъщеря на Йохан V фон Насау-Вианден-Диц и Елизабет фон Хесен-Марбург
 Мария фон Насау (1539–1599), дъщеря на Вилхелм Богатия и Юлиана фон Щолберг
 Мария фон Насау (1553–1554), първата дъщеря на Вилхелм Орански и Ана ван Егмонд
 Мария фон Насау (1556–1616), втората дъщеря на Вилхелм Орански и Ана ван Егмонд
 Мария фон Насау-Диленбург (1568–1625), дъщеря на Йохан VI фон Насау-Диленбург и Елизабет фон Лойхтенберг

 Мария Маргарета фон Насау-Висбаден (1487 – 1548), дъщеря на Адолф III фон Насау-Висбаден-Идщайн и Маргарета фон Ханау-Лихтенберг
 Мария Амалия фон Насау-Диленбург (1582 – 1635), дъщеря на Йохан VI фон Насау-Диленбург и Кунигунда Якобея фон Пфалц
 Мария Юлиана фон Насау-Зиген (1612 – 1665), дъщеря на Йохан VII фон Насау-Зиген (1561 – 1623) и Марагрета фон Шлезвиг-Холщайн-Зондербург-Пльон
 Мария от Орания-Насау (1642 – 1688), дъщеря на Фредерик Хендрик Орански и Амалия фон Золмс-Браунфелс
 Мария Леополдина фон Насау-Зиген (1652 – 1675), дъщеря на Йохан Франц Дезидератус фон Насау-Зиген и Йохана Клаудия фон Кьонигсег-Аулендорф